Boljakin ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Boljakin (* 1990), kasachischer Eishockeyspieler
 Oleg Boljakin (* 1965), kasachischer Eishockeyspieler und -trainer